Maffeo Barberini, II principe di Palestrina (1631-1685) – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VII principe di Carbognano (1771-1849) – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VIII principe di Carbognano (1850-1925) – politico, imprenditore ed editore italiano
 Maffeo Vincenzo Barberini, noto come Papa Urbano VIII (1568-1644) – 235º papa della Chiesa cattolica